Палула има више значења:

 Палула (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палула (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику